Уколово — название населённых пунктов в России:

 Уколово — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Уколово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Уколово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Уколово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Уколово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.